Крупенино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Крупенино — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Крупенино — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Россия 
 Крупенино — деревня в Клинском районе Московской области.
 Крупенино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Крупенино — деревня в Демидовском районе Смоленской области.